fáklya fényforrás
 Utánégető, sugárhajtóművekben alkalmazott berendezés
 Fáklya (Johnny Storm), képregény-szereplő
 Fáklya (android), képregény-szereplő
 Fáklya, Orson Scott Card regénye
Folyóiratok
Fáklya hetilap (1918)
Fáklya, időszaki lap (1919)
Fáklya, kolozsvári szakszervezeti folyóirat (1920)
Fáklya, kolozsvári szocialista, majd kommunista pártlap (1920–1921)
Fáklya, csehszlovákiai társadalmi és irodalmi riportlap (1929)
Fáklya, nagyváradi hetilap (1946–1989)
Fáklya, a Csemadok politikai és kulturális havilapja (1951–1956)
Fáklya, a Szovjet-Magyar Baráti Társaság kétheti lapja (1957–1989)
Fáklya, ohiói magyar nyelvű keresztyén havi folyóirat (1952–?)
Fáklya, a Csemadok kulturális folyóirata (2008–2009)